De Pape (kunstenaars in Brugge)
 Anne De Paepe, Belgisch hoogleraar en rector
 César De Paepe, Belgisch arts, socioloog en politicus
 Johan De Paepe, Vlaams acteur
 Lorne De Pape - Nieuw-Zeelandse curlingspeler
 Marc Depaepe, Belgisch hoogleraar
 Patrick De Paepe, Belgische atleet
 Paul Depaepe, Belgische wielrenner
 Pieter-Jan De Paepe, Belgische acteur en zanger
 Placide De Paepe, Belgisch politicus
 Stef De Paepe, Belgische theaterdirecteur en -regisseur, acteur, toneelschrijver en scenarist
 Stijn De Paepe, Vlaamse dichter